

Geografia

Austria 
 Sankt Ulrich am Pillersee – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel
 Sankt Ulrich am Waasen – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 Sankt Ulrich bei Steyr – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land
 Sankt Ulrich im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Sankt Ulrich – dzielnica Feuchtwangen
 Sankt Ulrich – dzielnica Mücheln (Geiseltal)

Zobacz też 
 St. Ulrich
 Ulryk